Niemcy:
 Nienburg (Saale) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland
 Nienburg (Weser) –  miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia,w  powiecie Nienburg (Weser)
 Nienburg (Weser) – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Nienburg (Saale) – była wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland

Inne
 Nienburg – opactwo